Выборы в ландтаг Рейнланд-Пфальца 1959 года состоялись 19 апреля. Немецкая имперская партия (DRP) смогла преодолеть пятипроцентный барьер и войти в состав ландстага, но в связи с особенностями избирательного законодательства в парламент вошёл лишь один представитель партии.

Начальное положение  
Несмотря на абсолютное большинство Христианско-демократического союза, Петер Альтмейер решил создать коалицию со Свободной демократической партией (FDP). Оппозицию составили: Социал-демократическая партия Германии (SPD) и Немецкая имперская партия (DRP).

Результаты выборов  

Выборы в ландтаг состоялись 19 апреля 1959 года. Участие в выборах приняло 8 партий.

 Общее количество избирателей: 2 266 778;
 Количество явившихся избирателей: 1 749 227;
 Явка избирателей: 77,17 %, из них:
 действительные голоса: 1 712 354;
 недействительные голоса: 36 873.

Примечания 

История Рейнланд-Пфальца
Выборы в Германии
Выборы 1959 года
Апрель 1959 года
1959 год в Германии